Херфорд () — город в США, расположенный в северо-западной части штата Техас, административный центр округа Деф-Смит. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 15 370 человек, по оценке Бюро переписи США в 2018 году в городе проживало 14 938 человек.

История 
Завершение строительства железной дороги Pecos and Northern Texas Railway в 1899 году вызвало рост на пути следования поездов нового населённого пункта, основанного на год раньше. Город изначально назывался Блю-Уотер по цвету воды в ручье Тьерра-Бланка. После того, как почтовая служба указала на наличие другого города в Техасе с таким же названием, жители города переименовали его в Херфорд. К завершению строительства железной дороги Херфорд стал новым административным центром сменив Ла-Плату на этом посту.

В 1900 году открылась первая общественная школа города, в городе функционировали две гостиницы, ресторан, несколько магазинов. В 1901 году начался выпуск первой газеты, Hereford Reporter, в 1902 году в городе было пять церквей, открылся колледж Херфорда. В 1903 году был принят устав города, началось формирование органов местного управления, однако проигравшие на местных выборах собрали референдум и введение местного управления было отменено. В 1906 году был принят новый устав. В 1910 году, после двух крупных пожаров, в городе был создан отряд пожарных. Также в тот период были проведены электричество и телефонная связь, открыта первая библиотека.

С момента образования города, жители использовали колодцы для добычи воды. В 1910 году в регионе была создана первая ирригационная система, а расцвет ирригационного сельского хозяйства пришёлся на 1930-1940 годы. В 1948 году Херфорд получил прозвище «город без зубной боли» после того как один дантист сделал заключение о пользе местной воды, богатой фторидами. Позже заключение было подтверждено департаментом здравоохранения Техаса, а вода стала популярным товаром по всему миру.

Во время Второй мировой войны, к югу от города располагался лагерь военнопленных, в котором содержались преимущественно итальянские граждане. С 1964 года работал завод по обработке сахарной свёклы. К 1985 году в Херфорде работало 385 предприятий, 17 церквей, 11 школ, 14 парков, больничный комплекс. Основными отраслями региона оставались скотоводство и мясо переработка, сельское хозяйство.

География 
Херфорд находится в юго-восточной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 15,9 км2, полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Херфорде преобладает семиаридный климат умеренных широт (BSk).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 15 370 человек, было 4989 домохозяйств и 3788 семей. Расовый состав города: 77,1 % — белые, 1,4 % — афроамериканцы, 1 % — коренные жители США, 0,3 % — азиаты, 0 % (2 человека) — жители Гавайев или Океании, 17,6 % — другие расы, 2,5 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 71,7 %.

Из 4989 домохозяйств, в 46,3 % живут дети младше 18 лет. 53,2 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (25,7 % с детьми младше 18 лет), в 16,1 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 6,7 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 24,1 % домохозяйств не являлись семьями. В 20,3 % домохозяйств проживал только один человек, 9,4 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 3,01 человека. Средний размер семьи — 3,47 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 36,4 % — жители младше 20 лет, 26,3 % находятся в возрасте от 20 до 39, 26,4 % — от 40 до 64, 10,9 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 30 лет.

Согласно данным пятилетнего опроса 2018 года, медианный доход домохозяйства в Херфорде составляет 50 722 доллара США в год, медианный доход семьи — 61 786 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 20 592 доллара. Около 16,8 % семей и 18,4 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 26,4 % в возрасте до 18 лет и 19,7 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городской комиссией, состоящей из 6 человек. Мэр и два члена комиссии выбираются всем городом, а четыре других комиссионера избираются по округам. Каждая позиция переизбирается каждые два года.

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Херфорд, являются:
  автомагистраль 60 США идёт с северо-востока от Каньона на юго-запад к Фаруэллу.
  автомагистраль 385 США идёт с севера от Веги на юг к Диммитту.

В городе располагается муниципальный аэропорт Херфорда. Аэропорт располагает двумя взлётно-посадочными полосами длиной 1859 и 1160 метров. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является . Аэропорт находится примерно в 90 километрах к северо-востоку от Херфорда.

Образование 
Город обслуживается консолидированным независимым школьным округом Херфорд.

Экономика 
Согласно аудиту города на 2016-2017 финансовый год, Херфорд владел активами на $32,69 млн, долговые обязательства города составляли $10,03 млн. Доходы города составили $8,22 млн, расходы города — $10,71 млн.

Отдых и развлечения 
Ежегодно в городе проводятся серии концертов, а с 1975 года проходит самое большое в США женское родео. В город основан национальный музей и зал славы женщин-ковбоев. Также в Херфорде располагается музей округа Деф-Смит.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Деф-Смит (округ, Техас)